Патракеево — название населённых пунктов в России:
 
 Патракеево — деревня в Грязовецком районе Вологодской области.
 Патракеево — деревня в Краснобаковском районе Нижегородской области.